Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1990, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 8 au .

Yannick Noah remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carl-Uwe Steeb, décrochant à cette occasion le  et dernier titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pat Cash et Mark Kratzmann. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1990 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1990
Tennis en Australie en 1990
Sydney
Tennis en janvier 1990